Клави́р (, от  — «клавиатура») в Германии и землях, находившихся в сфере германского культурного влияния (Австрии, отчасти в Швейцарии, Чехии, Польше, Дании, Швеции) в XVII—XVIII веках, — общее название клавишных музыкальных инструментов — клавикорда, клавесина, фортепиано, органа и их разновидностей.

Пример такого словоупотребления — три сборника «Клавирных упражнений» (Clavierübung; 1731, 1735, 1739) И.С. Баха. 

С конца XVIII века словом «клавир» принято называть только фортепиано. Производным от последнего значения является современный термин «клавирист», которым называют музыканта-аутентиста, исполнителя на старинном фортепиано (хаммерклавире).

Другие значения 
Словом «клавир» также обозначается «клавираусцуг»  — переложение партитур оркестровых и вокально-оркестровых произведений (симфоний, концертов, опер, ораторий и т. д.) для одного фортепиано или для вокалистов и фортепиано.

Ссылки 
 Клавишные музыкальные инструменты  (статья в БРЭ)

Музыкальные термины
Клавишные музыкальные инструменты